Бромберг — поняття, що має такі значення:

Топоніми 
 Бромберг — місто в Західній Пруссії, яке з 1920 р. перейменовано в Бидгощ
 Бромберг (Нижня Австрія) — місто в Австрії

Персоналії 
 Бромберг Марк Львович (1923—1991) — радянський футбольний арбітр. Суддя всесоюзної категорії, представляв Вінницю.
 Бромберг Давид Семенович (1915—1998) — єврейський і російський поет, писав російською та їдиш, член Союзу письменників СРСР.
 Бромберг Костянтин Леонідович (1939—2020) — радянський і російський режисер.
 Саманта Бромберг (* 1995) — американська стрибунка у воду. Призерка Чемпіонату світу з водних видів спорту 2019 року.

Єврейські прізвища